Pouni fait référence à :
Pouni, le chef-lieu du département de Pouni au Burkina Faso.
Pouni-Nord, la commune rurale du département de Didyr au Burkina Faso.